Risby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Risby (Bårse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bårse Sogn
 Risby (Hellested Sogn) – en bebyggelse i Hellested Sogn
 Risby (Herstedvester Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herstedvester Sogn
 Risby (Klemensker Sogn) – en bebyggelse i Klemensker Sogn
 Risby (Tikøb Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tikøb Sogn
 Risby (Slesvig) – en landsby i Sydslesvig